Канузий (Canusius) е име на:

 Квинт Канузий Пренестин, суфектконсул 156 г.

Други:
 Канузиум, древен римски град
 Битка при Канузиум в Апулия през 209 пр.н.е. (или Битка при Аскулум (209 пр.н.е.))